Tandem pode referir-se a:

Um arranjo em que um conjunto de máquinas, animais ou pessoas que se alinham longitudinalmente, uma atrás da outra, todos voltados para a mesma direção, denomina-se TANDEM. Ex: Helicóptero TANDEM: seus dois rotores principais são montados no sentido longitudinal da aeronave. As aeronaves comuns têm seus motores montados paralelamente.

 Bicicleta Tandem - um veículo parecido com uma bicicleta, mas que é operado por mais de uma pessoa.
 Tandem (canção) - 7º single da cantora francesa Vanessa Paradis.
 Tandem (ogiva)
 Tandem Airbike - uma família de pequenas aeronaves de fabrico estadunidense.
 Salto Tandem - uma variação do paraquedismo tradicional, em que saltam duas pessoas.